Гран-при Сингапу́ра 2015 года (официально 2015 Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix) — автогонка, тринадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и восьмой Гран-при Сингапура в истории «Формулы-1»), прошёл с 18 по 20 сентября на городской трассе «Марина Бей», Сингапур.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Темно. Сухо. Воздух +28 °C, трасса +34…33 °C

|}

 Примечания
 1.  Пилоты команды Marussia-Ferrari Уилл Стивенс и Александер Росси наказаны потерей пяти мест на стартовой решетке за внеплановую замену коробок передач.

Гонка 

|}

 Примечания
 1.  Макс Ферстаппен заглох на старте – его машину откатили в боксы, откуда он начал гонку с отставанием в круг.
 2.  Нико Хюлькенберг наказан потерей трех мест на старте следующего Гран-при за столкновение с Фелипе Массой.

Круги лидирования

Машина безопасности

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Сингапура